Małgorzata Sabaudzka (ur. 28 kwietnia 1589 w Turynie, zm. 26 czerwca 1655 w Miranda de Ebro) – księżna Mantui i Montferratu, w 1635 roku powołana jako ostatni hiszpański Wicekról Portugalii.

Życie 
Małgorzata była najstarszą córką spośród dziewięciorga dzieci księcia Karola Emanuela I (1562–1630) i jego żony infantki Katarzyny Michaliny (1567–1597), drugiej córki hiszpańskiego króla Filipa II Habsburga oraz Elżbiety de Valois, księżniczki francuskiej. Jej dziadkami ze strony ojca był Emanuel Filibert, książę Sabaudii oraz Małgorzata Francuska, księżna Berry.

19 lutego 1608 roku Małgorzata poślubiła w Turynie księcia Franciszka IV Gonzagę (1586–1612), najstarszego syna księcia Wincentego I Gonzagi i Eleonory Medycejskiej.

Para miała troje dzieci:
 Marię (1609-1660)
 Ludwika (1611-1612)
 Eleonorę (1612-1612)

W 1635 roku została mianowana przez swojego kuzyna Filipa IV Habsburga Wicekrólem Portugalii.

Rodowód 

Urodzeni w 1589
Zmarli w 1655
Dynastia sabaudzka
Wicekrólowie Portugalii
Ludzie urodzeni w Turynie